Apseudoidea är en överfamilj av kräftdjur. Apseudoidea ingår i ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Apseudoidea 214 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Apseudoidea